Gerola ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Gerola (1877–1938), italienischer Kunsthistoriker, Archäologe und Denkmalpfleger

Gerola ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Italien:
 Casei Gerola, Gemeinde in der Provinz Pavia (Lombardei)
 Gerola Alta, Gemeinde in der Provinz Sondrio (Lombardei)